Le nom d'Isaac Vernet a été porté en particulier par : 
 Isaac Vernet  (1770-1850), personnalité politique genevoise
 Isaac Vernet, banquier à Genève et Marseille